Melsbach ist ein geographischer Name:
 Melsbach, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Melsbach (Wüstung), Wüstung bei Breidenstein, Stadt Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Melsbach, linker Zufluss des Brückenbachs (zum Wallbach, zur Wied) bei Melsbach

Meslbach ist ein Familienname:
 Konrad Melsbach (1785–1840), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Melschbach